Agnes Ayres (1898–1940) – amerykańska aktorka filmowa
 Jeff Ayres – amerykański koszykarz
 Leah Ayres (ur. 1957) – amerykańska aktorka
 Lewis Frederick Ayre III (1908–1996) – amerykański aktor
 Lois Ayres (ur. 1962 lub 1963) – amerykańska aktorka filmowa
 Pam Ayres (ur. 1947) – angielska poetka
 Sydney Ayres (właśc. Daniel Sydney Ayres; ur. 1879–1916) – amerykański aktor, reżyser i scenarzysta filmowy
 William Orville Ayres (1817–1887) – amerykański lekarz i ichtiolog